Ce nom peut désigner :
 Jacques Nimier (1929-2014), psychologue et enseignant français
 Marie Nimier, (1957-), écrivaine française, fille de Roger Nimier
 Roger Nimier (1925-1962), écrivain français

Voir aussi 
 Prix Roger-Nimier